Sancti-Spíritus (Badajoz), um município da Espanha na província de Badajoz, comunidade autónoma da Estremadura
Sancti-Spíritus (Castela e Leão), um município da Espanha na província de Salamanca, comunidade autónoma de Castela e Leão
Sancti Spíritus, uma cidade de Cuba, é a capital da província de Sancti Spíritus.
Sancti Spíritus (província), uma província de Cuba.